Kompatibilitet  kan syfta på:

 Bakåtkompatibilitet – en produkt eller teknik kan användas med indata som genererats av en äldre enhet
 Kompatibilitet (mekanik) – i mekanik en likformig deformation hos kroppar, på så sätt att de sitter ihop med varandra
 Kompatibilitetslager – översätter systemanrop för det främmande systemet till ursprungliga systemanrop för värdsystemet
 Kompatibilitet mellan licenser – inom programvarulicen, kod från olika projekt med olika licenser skall kombineras
 Elektromagnetisk kompatibilitet – förmågan hos en apparat, utrustning eller system att fungera i sin elektromagnetiska omgivning
 PC-kompatibel – en dator som fungerar som en PC
 KOMpatibla – ett konferenssystem som efterliknar Svenska KOM

Se även
 Kompatibilism och inkompatibilism
 Interoperabilitet